AZ in het seizoen 2009/10 (mannen)
 AZ in het seizoen 2009/10 (vrouwen)